Piter Jelles De Brêge is een openbare middelbare school voor praktijkonderwijs in Leeuwarden, die onderdeel is van de scholengemeenschap Piter Jelles. Hier kunnen leerlingen terecht die geen vmbo-diploma kunnen halen. De school is gevestigd in hetzelfde gebouw als Piter Jelles Junior.

De naam De Brêge is Fries voor "brug": de school moet worden gezien als een brug naar de toekomst voor de leerlingen.

Het praktijkonderwijs bestaat uit toeleiding naar de arbeidsmarkt en het vergroten van de zelfredzaamheid. Het praktijkonderwijs is afgestemd op de mogelijkheden van de individuele leerling. Het is onderwijs op maat met een aangepast programma. 

Om toegelaten te worden tot het praktijkonderwijs moeten de leerlingen aan een aantal landelijke vastgestelde criteria voldoen. 

School in Leeuwarden